De finale van de Europacup I van het seizoen 1989/90 werd gehouden op 23 mei 1990 in het Praterstadion in Wenen. Voor de tweede keer op rij en de vierde keer in totaal won AC Milan de finale. De Italianen versloegen ditmaal het Portugese Benfica met 1-0.

Bij Milan stonden drie Nederlanders op het veld. Frank Rijkaard, Marco van Basten en Ruud Gullit speelden de volledige wedstrijd. Rijkaard scoorde in de 68e minuut, op aangeven van Van Basten, het enige doelpunt van de finale.

Wedstrijd

1990
Europacupvoetbal 1989/90
Europacup I 1990
Sportevenement in Wenen
AC Milan
SL Benfica